Crimée – esonimo francese della Crimea
Crimée – stazione della metropolitana di Parigi

Altri progetti